Piotr Pawłowski (ur. 18 marca 1977 we Wrocławiu) – austriacki piłkarz polskiego pochodzenia.

W 1981 wraz z rodzicami Anną i Tadeuszem znanym piłkarzem polskim z lat 70. XX w., a dzisiaj trenerem z licencją UEFA Pro Licence oraz bratem Pawłem wyjechał do Austrii i tam się osiedlił. Początkowo zamieszkali w Wiedniu, potem na stałe w Bregencji nad jeziorem Bodeńskim. Od najmłodszych lat trenował piłkę nożną. Grał w pierwszoligowych klubach austriackich takich jak: SC Austria Lustenau, SW Bregenz, LASK Linz, FC Tirol Innsbruck. 23-krotnie reprezentował barwy Austriackie. W 2000 roku ze względów zdrowotnych musiał przerwać karierę piłkarską. Był jednym z najlepiej zapowiadających się piłkarzy austriackich w latach 1996-1999. Od 2003 roku na stałe mieszka w Polsce we Wrocławiu i wciąż zajmuje się piłką nożną, lecz z innej strony – jest managerem piłkarskim i pośredniczy w sprzedaży i zakupach wielu zawodników.

Urodzeni w 1977
Piłkarze Austrii Lustenau
Piłkarze SC Bregenz
Piłkarze LASK Linz
Piłkarze Tirolu Innsbruck
Austriaccy piłkarze polskiego pochodzenia
Ludzie urodzeni we Wrocławiu